Ouïe est un nom commun qui désigne
 l'ouïe (sens), l'un des cinq principaux sens physiologiques ;
 l'ouïe (anatomie des poissons), ouverture située de part et d'autre de la tête de la plupart des poissons ;
par analogie, une ouverture pratiquée dans un objet :
 l'ouïe (musique) d'un instrument à cordes, ouverture dans la table d'harmonie ;
 l'ouïe (pont), ouverture aménagée dans le tympan d’un pont en maçonnerie pour permettre l’écoulement des eaux.
 On parle aussi d'ouïe pour les ouvertures munies de lames obliques abat-son dans les clochers ; comme pour celles pratiquées dans un carter (mécanique), par ailleurs clos, pour permettre l'équilibrage des pressions interne et externe.

Voir aussi 
 Ouille
 Houille et Houille (rivière)
 Houilles

Références